Toto je seznam řek a potoků ve Slovinsku, dosahujících ve Slovinsku (nebo na jeho státních hranicích) délku větší než 20 km.

Reference

Externí odkazy

Poznámky 

 
Slovinsko
Slovinsko
Slovinsko
Řeky